Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1955/56 war die 4. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Rheinlandmeister wurde der SV Niederlahnstein, der durch einen zweiten Platz in der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest aufstieg. Als Rheinland-Vertreter nahm Niederlahnstein auch an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1956 teil und scheiterte dort im Ausscheidungsspiel am Berliner Vertreter BFC Südring mit 1:2. Die Sportfreunde Daaden und Grün-Weiß Vallendar mussten nach dieser Saison in die 2. Amateurliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1956/57, die mit zwei Staffeln gespielt wurde kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen: FC Bitburg, Fortuna Kottenheim, Fortuna Saarburg, Germania Metternich, SC Moselweiß, SC Eitelborn, SG 06 Betzdorf, Sportfreunde Herdorf, SV Trier-West, TuS Diez, TuS Mayen.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1955/56 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1955/56 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 5. März 2022

Fußballsaison 1955/56
1955